Тактика, Tactica або Taktika () може означати:

Ars Tactica - латинська назва оригінальної грецької Techne Taktike (Мистецтво Тактики або Техніка Тактики), панегірика Римського імператора Адріана та військового теоретичного трактату, написаного Арріаном у 136-137 роках нашої ери.

Два військових трактати часів Східної Римської імперію про тактику і стратегію:
 "Тактика імператора Лева VI Мудрого", написана на початку 10 століття, що приписується самому імператору Леву VI Мудрому.
 "Тактика Никифора Урана", написана на початку 11 століття Візантійським полководцем Никифором Ураном, 

Трактати про адміністративну структуру, судовий протокол, придворні звичаї, палацову ієрархію, опис посад і звань, написані у Східній Римській імперії, під загальною назвою «Тактика». Це були:
 "Taktikon Uspensky", написаний бл. 842 р.
 "Клеторологіон Філофея", написаний у 899 р.
 "Тактикон Бенешевича", написаний у 934–944 р.
 "Taktikon Oikonomides" перша редакція написана бл. 971–975 р.
 «Книга посад» (Тактикон) псевдо-Кодіноса, написана в середині XIV ст.

Від цих трактатів походять терміни:
 Тактика
 Військова тактика

Візантійська імперія